Гасанханов — фамилия. Известные носители:
 Гасанханов, Гусейн (1994) — российский видеоблогер.
 Гасанханов, Руслан Зайнулавович (1989) — российский самбист, чемпион России, Европы и мира по боевому самбо;
 Гасанханов, Шамиль Зайпулаевич (1987) — российский самбист, чемпион России и мира по боевому самбо.